

Muziek 
Albums
 Time (Electric Light Orchestra) (1981), een album van het Electric Light Orchestra (ELO)
 Time (Tribute To The Cats Band) (2009), een album van de Tribute To The Cats Band
 Time (Rod Stewart) (2013), een album van Rod Stewart
 Time (Kensington) (2019), een album van Kensington
 Time (Hawklords) (2021), een album van Hawklords
Liedjes
 Time (David Bowie) (1973), een single van David Bowie
 Time (Pink Floyd) (1973), een single van Pink Floyd
 Got the time (1979), een nummer van Joe Jackson, in 1990 gecoverd door Anthrax
 Time (Freddie Mercury) (1986), een single van Freddie Mercury uit de gelijknamige musical
 Time (Anthrax) (1990), een nummer van Anthrax
 Time (Hootie & the Blowfish) (1995), een nummer van Hootie & the Blowfish
 Time (Tom Waits) (2001), een nummer van Tom Waits
 Time (A Brand) (2008), een nummer van A Brand
 The Time (Dirty Bit) (2013), een nummer van The Black Eyed Peas
Musical
 Time (musical) (1986), een musical van Dave Clark, David Soames, Jeff Daniels en David Pomeranz
Band
 The Time (band), een Amerikaanse funkband

Geografie 
 Time (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Time (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Rogaland

Media 
 Time (tijdschrift), een Amerikaans weekblad
 Time Inc., een Amerikaanse uitgeverij
 The Times, een Brits dagblad

Overig 
 Time (fiets), een Franse fabrikant van fietsartikelen
 Times New Roman, een lettertype dat werd ontwikkeld voor het Britse dagblad The Times
 Time (televisieserie), Britse televisieserie uit 2021

Zie ook 
 De Tijd (doorverwijspagina)
 Tijd